Епархия Больцано-Брессаноне (, , , ) — епархия Римско-католической церкви в составе митрополии Тренто, входящей в церковную область Тривенето. В настоящее время епархией управляет епископ . Почетный епископ — .

Клир епархии включает 543 священников (339 епархиальных и 204 монашествующих священников), 13 диаконов, 251 монахов, 627 монахинь.

Адрес епархии: C.P. 425, Piazza Duomo 2, 39100 Bolzano, Italia.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 280 приходов в 103 коммунах Южного Тироля: все в провинции Больцано: Вандойес, Понте-Гардена, Прато-алло-Стельвио, Лайвес, Аппьяно-сулла-Страда-дель-Вино, Ортизеи, Постал, Шена, Бреннеро, Энья, Маллес-Веноста, Гаргаццоне, Тироло, Кастельбелло-Чиардес, Кьюза, Рачинес, Расун-Антерсельва, Саломо, Маллес-Веноста, Рио-ди-Пустерия, Кампо-Турес, Сеналес, Сан-Мартино-ин-Бадия, Санта-Кристина-Вальгардена, Корнедо-алл'Изарко, Сан-Леонардо-ин-Пассирия, Монтанья, Сарентино, Тродена, Тубре, Перка, Бадия, Антериво, Курон-Веноста, Сеналес, Слудерно, Брунико, Фальцес, Валь-ди-Вицце, Кастельротто, Лачес, Сенале-Сан-Феличе, Магре-сулла-Страда-дель-Вино, Ультимо, Сельва-дей-Молини, Стельвио, Ла-Валле, Сан-Дженезио-Атезино, Барбиано, Сан-Лоренцо-ди-Себато, Парчинес, Валле-Аурина, Кортачча-сулла-Страда-дель-Вино, Лусон, Мерано, Теренто, Тирес, Варна, Фие-алло-Шилиар, Доббьяко, Гайс, Ренон, Лагундо, Терлано, Сан-Леонардо-ин-Пассирия, Валле-ди-Казиес, Сан-Кандидо, Монгуэльфо, Нац-Шиавес, Рифьяно, Кальдаро-сулла-Страда-дель-Вино, Кьенес, Лана, Марленго, Мельтина, Роденго, Сельва-ди-Валь-Гардена, Тезимо, Кампо-ди-Тренс, Кампо-Турес, Вальдаора, Вельтурно, Вадена, Фортецца, Провес, Нова-Поненте, Натурно, Глоренца, Сан-Панкрацио, Ора, Лайон, Виллабасса, Наллес, Плаус, Андриано, Предой, Мартелло, Корвара-ин-Бадия, Лауреньо, Брайес, Нова-Леванте, Кайнес, Фунес, Сесто, Термено-сулла-Страда-дель-Вино, Чермес, Бронцоло.

Все приходы образуют 28 деканатов. Это самая большая епархия в Италии, включающая, помимо коммун, ещё два города — Больцано и Брессаноне. Клир и прихожане епархии относятся к трём языковым группа Южного Тироля, поэтому пастырские организации и административные структуры епархии разделены на три языковые группы: немецкую, итальянскую и ретороманскую.

Кафедра епископа находится в городе Больцано в церкви ; в Брессаноне находится другой .

История 
Кафедра Брессаноне является наследницей древней кафедры Сабионы, которая, согласно преданию, была основана Святым Кассианом. В начале III века христианство утвердилось в Сабионе, бывшей в то время одним из главных торговых городов в Древнеримской империи.

Первым епископом Сабионы, чье имя упоминается в письменных источниках около 580 года, был Индженуино, который был епископом-суффраганом Патриархата Аквилеи. Среди племен, поселившихся на территории епархии Сабионы во время Великого переселения народов, выделялись баварцы и лангобарды, сразу же принявшие христианство, только славяне в Валь-Пустерия продолжали исповедовать язычество до VIII века. В 798 году епархия вошла в состав митрополии Зальцбурга. Во второй половине X века, при епископе Рикберто (967) или епископе Альбуине I (967—1005) кафедра была перенесена в Брессаноне.

Епископ Хартвиг (1020—1039) присвоил Брессаноне статус города, и окружил его крепостной стеной. Территория епархии неоднократно расширялась указами императоров Конрада II в 1027 году и Генриха IV в 1091 году. В 1179 году император Фридрих I даровал епископам Брессаноне титул князей Священной Римской империи, в благодарность за их поддержку во время спора за инвеституру между империей и папством. Первым титул князя-епископа носил Альтвин (1049—1091), чьими стараниями на Синоде в 1080 году в Брессаноне, на который прибыли 300 епископов, сторонников императора. Этот Синод объявил Папу Григория VII низложенным и возвел епископа Равенны на кафедру Рима под именем антипапы Климента III.

Светская власть в епархии епископами была передана местным феодалам, например, в XI веке, графство Энгадина и Исарко были переданы в управление графам Тироля, а в 1165 году территории Иннталь и Валь Пустерийя были переданы также в управление герцогам Aндехс-Мераниен. Графы Тироля, продавшие большую часть своих владений герцогам Aндехс-Mераниен, постоянно пытались расширить свои полномочия. Епископу Бруно фон Кирхбергу (1249—1288) пришлось отстаивать свою власть над этой частью территории от претензий Мейнарда II, графа Гориция-Тироль. По этой причине, император Фридрих I Габсбург предоставил больше властных полномочий епископам Брессаноне. Конфликт между кардиналом Николаем Кузанским (1450—1464), поддержавшим избрание Папой Николая V, и Сигизмунд Австрийским имел печальные последствия: кардинал был заключен в тюрьму, и Папа наложил интердикт на епархию. Однако в этом споре победителем оказался Сигизмунд Австрийский.

Реформация была провозглашена в Брессаноне при епископе Кристофе фон Шрофенштайне (1509—1521) проповедниками из Германии, такими, как Штраус, Урбан Региус и другие. В 1525 году при епископе Георге Австрийском (1525—1539), вследствие Крестьянской войны многие монастыри и церкви были разрушены. Император Фердинанда I, правитель Тироля, подавил восстание и установил мир в Брессаноне.

Фердинанд I и его сына, эрцгерцог Фердинанд II, активно преследовали новые религиозные течения на территории своих владений, в частности, боролись с ересью анабаптистов. Образование юношества было поручено ими иезуитам, капуцинам, францисканцам и сервитам. Кафедру Брессаноне занимали выдающиеся личности, кардиналы Андрей Австрийский (1591—1600) и Кристоф фон Шпаур (1601—1613), который в 1607 году основал семинарию, а также расширил школу при соборе и проявил себя как благодетель бедных и неимущих.

В XVIII и XIX веках началось возрождение религиозной жизни в епархии. Были основаны многие монастыри, открыты новые миссии для ухода за неимущими, повышено качество религиозного воспитания народа. В 1677 году был основан университет в Инсбруке. Среди епископов этого времени, выделяются несколько. Каспар Игнац фон Кюнигл (1702—1747), основавший много приютов, совершивший много пастырских визитов, поддерживая строгую дисциплину и благочестие в священнослужителях вверенной ему епархии. Леопольд фон Шпаур (1747—1778), который восстановил семинарию, завершил и освятил храм, получив высокую оценку со стороны императрицы Марии Терезии. Йозеф Филипп фон Шпаур (1780—1791), ревностный сторонник образования.

В течение XVIII века епископы Брессаноне противостояли сильному давлению со стороны Австрийских императоров, пытавшихся узурпировать их властные полномочия. Суверенитет князь-епископства позволял епископам иметь также собственный монетный двор. При епископе Франце Карле фон Лодроне (1791—1828), в 1803 году князь-епископство было аннексировано Австрийской империей и объявлено светским княжеством, а кафедральный капитул был распущен. Короткое правление Баварии над территорией епархии было отмечено деспотизмом по отношению к церкви. После восстановления господства Австрийской империи в 1814 году положение церкви в епархии значительно улучшились. С того времени и до окончания Первой мировой войны, епархия утратила часть своих территорий.

В 1921 году после присоединения Южного Тироля к Италии, на части территории епархии, оставшейся в Австрии была основана апостольская администратура Инсбрук-Фельдкирх (в настоящее время епархия Инсбрук).

25 апреля 1921 года епархия Брессаноне была отделена от митрополии Зальцбурга и поставлена непосредственное подчинение от Святого Престола.

6 июля 1964 года буллой Quo aptius Папы Павла VI тирольская часть архиепархии Тренто была объединена с епархией Брессаноне. Новая епархия получила название Больцано-Брессаноне. Епископ Брессаноне Йозеф Гаргиттер переехал в Больцано вместе с курией, но собор и семинария остались в Брессаноне. Собор в Больцано носит титул сокафедрального. Часть епархии Брессаноне в провинции Беллуно вошла в епархию Беллуно. Вспомогательный епископ Тренто, монсеньор Генрих Форер был поставлен на кафедру Больцано-Брессаноне. Семинаристы и преподаватели из Тренто переехали в Брессаноне.

В 1965 году епископ Йозеф Гаргиттер основал епархиальный журнал «Il Segno» («Знак»).

Ординарии епархии 
 Кафедра Сабионы 
 Святой Кассиан (365);
 Святой Лукан (V век);
 Матернин (576 — 578);
  (578 — 608);
 Константин;
 Прокопий (645);
 Урс;
 Пигентий;
 Прейект;
 Матернин;
 Маркелл;
 Валериан;
 Ангелл;
 Аврелиан;
 Антоний I;
 Лаврентий;
 Мастул;
 Иоанн I:
 Алим (749 — 800);
 Генрих I (805 — 828);
 Арибо (828 — 842);
 Вильфунд (842 — 845);
 Ланфред (845 — 875);
 Церито;
 Захария (890 — 907);
 Мегинберт (907 — 926);
 Нитхард (926 — 938);
 Висунт (938 — 956);
 Рикберт (956 — 975).

 Кафедра Брессаноне 
  (975 — 1006);
 Адальбероне (1006 — 1017);
 Херивард (1017 — 1022);
 Хартвиг фон Хайнфельс (1022 — 1039);
 Поппоне ди Брессаноне (1039 — 1048) — избран Папой под именем Дамасия II;
 Альтвин (1049 — 1097);
 Буркардо (1091 — 1099);
 Анто (1097 — 1100);
 Уго (1100 — 1125);
 Реджинберто (1125 — 1140);
 Хартманн (1140 — 1164);
 Оттоне VI ди Андехс (1165 — 1170);
 Хайнрих фон Фюген (1170 — 1174);
 Рихер фон Хохенбург (1174 — 1177);
 Хайнрих фон Берхтесгарден (1118 — 1195);
 Эберхард фон Регенсберг (1196 — 1200) — назначен архиепископом Зальцбурга;
 Конрад фон Роданк (1200 — 1216);
 Бертольд фон Найфен (1216 — 1224);
 Хайнрих фон Тауферс (1224 — 1239);
 Эгно фон Эппан (1240 — 08.11.1250) — назначен епископом Тренто;
  (1250 - 1288);
 Хайнрих фон Тревейах (1290 — 1295);
 Ландольфо ди Милано (1295 — 1300);
 Конрад (1301 — 1301);
 Арнольд (1302 — 1302);
 Йоханн Сакс (1302 — 1306);
 Йоханн фон Шлакенверт (1306 — 1322) — назначен епископом Бамберга;
 Ульрих фон Шлюссельбург (1322 — 1322);
 Конрад фон Клингерберг (1322 — 1324) — назначен епископом Фрайзинга;
 Альберт фон Энн (1324 — 1336);
 Маттэус Андерграссен (1336 — 1363);
 Лампрехт фон Брунн (1363 — 1364);
 Йоханн Риби фон Ленцбург (1364 — 1374);
 Фридрих фон Эрдинген (02.04.1376 — 1396);
 Ульрико ди Вьенна (1396 — 1417);
 Себастьян Стемпфель (1417 — 1418);
 Бертольд фон Бюкельсбург (1418 — 1427);
 Ульрих Пуш (1427 — 1437);
 Георг фон Штубай (1437 — 1443);
 Йоханн Рёттель (1444 — 1450);
 Николо Кузано (1450 — 1464);
 Франческо Гонзага (1464 — 1466);
 Лео фон Шпаур (1469 — 1471);
 Георг Голсер (1471 — 1488);
 Мельхиор фон Мекау (1488 — 1509);
 Кристоф фон Шрофенштайн (1509 — 1521);
 Себастьян Шпренц (1521 — 1525);
 Георг Австрийский (09.04.1526 — 27.03.1538) — назначен епископом Валенсии;
 Бернардо Клезио (1539) — также занимал кафедру Тренто;
 Кристоф Фукс фон Фуксберг (1539 — 1542);
 Кристофоро Мадруццо (17.12.1542 — 05.07.1578) — также занимал кафедру Тренто;
 Йоханн Томас фон Шпаур (1578 — 1591);
  (1591 — 1600) — также занимал кафедру Костанцы;
 Кристоф Андреас фон Шпаур (1601 — 1613);
 Карло д'Aустриa (1613 — 1624) — апостольский администратор, также занимал кафедру Вроцлава;
 Хиеронимус Отто Агрикола (1625 — 1627);
 Даниэль Цен (1627 — 1628);
 Вильхельм фон Вельсберг (1629 — 1641);
 Йоханн Плацгуммер (1641 — 1647);
 Антон Кросини фон Бонпорто (16.07.1647 — 14.05.1663);
 Зигмунд Альфонс фон Тун (21.05.1663 — 02.03.1677);
 Паулинус Майер (29.04.1677 — 29.09.1685);
 Йоханн Франц фон Кун цу Лихтенберг (15.11.1685 — 03.04.1702);
 Каспар Игнац фон Кюнигл цу Эренбург (08.06.1702 — 24.07.1747);
 Леопольд Мария Йозеф фон Шпаур (18.10.1747 — 31.12.1778);
 Игнац Франц Станислаус фон Шпаур (31.12.1778 — 02.03.1779);
 Йозеф Филипп Франц фон Шпаур (26.05.1779 — 26.05.1791);
 Карл Франц фон Лодрон (16.08.1791 — 10.08.1828);
 Sede vacante (1828 — 1829);
 Бернхард Галура (07.04.1829 — 17.05.1856);
  (08.10.1856 — 06.04.1879);
 Йоханнес фон Лайсс (16.09.1879 — 24.04.1884);
  (15.06.1884 — 03.03.1904);
 Йозеф Альтенвайзель (06.05.1904 — 25.06.1912);
 Франц Эггер (27.09.1912 — 17.05.1918);
 Франц Шмид (1918 — 1921) — регент;
 Йоханнес Раффл (28.04.1921 — 15.07.1927);
 Йозеф Мушлехнер (13.10.1927 — 02.04.1930) — регент;
  (02.04.1930 — 05.04.1952);
  (26.04.1952 — 01.09.1964) — назначен епископом Больцано-Брессаноне.

 Кафедра Больцано-Брессаноне 
  (01.09.1964 — 29.07.1986);
  (29.07.1986 — 16.08.2008) — капуцин;
  (05.12.2008 — 27.07.2011);
  (c 27 июля 2011 года — по настоящее время).

Статистика 
На июль 2011 года из  человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись  человек, что соответствует 97 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 100.039 || 199.905 || 50,0 || 342 || 233 || 109 || 292 ||  || 178 || 541 || 137
|-
| 1959 || 105.592 || 105.728 || 99,9 || 390 || 250 || 140 || 270 ||  || 222 || 512 || 137
|-
| 1970 || 404.081 || 407.693 || 99,1 || 937 || 590 || 347 || 431 ||  || 475 || 1.519 || 252
|-
| 1980 || 428.000 || 431.078 || 99,3 || 795 || 491 || 304 || 538 ||  || 407 || 1.217 || 327
|-
| 1990 || 434.000 || 438.000 || 99,1 || 680 || 426 || 254 || 638 || 1 || 328 || 1.003 || 280
|-
| 1999 || 446.300 || 459.069 || 97,2 || 599 || 372 || 227 || 745 || 5 || 306 || 792 || 280
|-
| 2000 || 448.512 || 459.687 || 97,6 || 586 || 365 || 221 || 765 || 5 || 289 || 775 || 280
|-
| 2001 || 457.898 || 464.601 || 98,6 || 578 || 361 || 217 || 792 || 7 || 299 || 749 || 280
|-
| 2002 || 459.833 || 466.600 || 98,5 || 565 || 349 || 216 || 813 || 11 || 289 || 721 || 280
|-
| 2003 || 458.675 || 466.482 || 98,3 || 624 || 348 || 276 || 735 || 11 || 336 || 680 || 280
|-
| 2004 || 461.184 || 470.055 || 98,1 || 550 || 342 || 208 || 838 || 11 || 267 || 668 || 280
|-
| 2006 || 465.365 || 479.758 || 97,0 || 543 || 339 || 204 || 857 || 13 || 251 || 627 || 280
|}

Примечания

Источники 
 Annuario pontificio за 2007 год и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org, страница 

 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Lipsia, Hiersemann, 1931, pp. 265–266. 
 Булла Quo aptius 
 Anselm Sparber, Die Brixner Fürstbischöfe im Mittelalter. Ihr Leben und Wirken kurz dargestellt, Bolzano, Athesia, 1968. 
 Josef Gelmi, Die Brixner Bischöfe in der Geschichte Tirols, Bolzano, Athesia, 1984. ISBN 88-7014-362-7 
 Josef Riedmann, Säben-Brixen als bairisches Bistum, in «Jahresberichte der Stiftung Aventinum», 5, Monaco di Baviera, Stiftung Aventinum, 1991, pp. 5–35. 
 Giuseppe Albertoni, Die Herrschaft des Bischofs - Macht und Gesellschaft zwischen Etsch und Inn im Mittelalter (9.-11. Jahrhundert) (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs, 14), Bolzano, Athesia, 2003. ISBN 88-8266-218-7

См. также 
 Собор Санта Мария Ассунта (Больцано)
 Собор Санта Мария Ассунта и Святого Кассиана (Брессаноне)
 Бриксен (епископство)

Больцано-Брессаноне
Больцано-Брессаноне